Lugares
 Patrick (Carolina do Sul)
 Patrick (Nevada)

Filmes
 Patrick (1978), terror australiano com Susan Penhaligon e Rod Mullinar
 Patrick (2013), terror australiano com  Charles Dance e Rachel Griffiths
 Patrick (2018), comédia britânica com Ed Skrein e Jennifer Saunders

Pessoas
 Patrício da Irlanda, também conhecido como São Patrício (Saint Patrick em inglês)

Personagens
 Patrick Estrela, personagem de SpongeBob SquarePants